Xanto — último rei mitológico de Tebas
 Xanto (cidade) — antiga capital da Lícia
 Rio Xanto (actual rio Koca) — rio da província romana da Lícia
 Xanto (cavalo) — na mitologia grega, cavalo de Aquiles que conseguia profetizar e exprimir-se com voz humana
 Xanto — na mitologia grega, pai de Psófis, neto de Árcade e filho de Erimanto

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de mitologia